Termenul „Weißenburg” se poate referi la:

Alba Iulia, România (în germană: Weißenburg)
Weißenburg in Bayern, Germania
Weißenburg, Polonia (în poloneză: Wyszembork)
Wissembourg, Franța (în germană: Weißenburg)